Isac Lundeström (né le  à Gällivare en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Lundeström se classe au  rang chez les patineurs internationaux dans le classement final de la Centrale de recrutement de la LNH à l'aube du repêchage 2018. Le , il est sélectionné en  ronde,  au total, par les Ducks d'Anaheim.

Le , il signe un contrat d'entrée de 3 ans avec les Ducks. Il dispute son premier match en carrière dans la LNH, le .

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face au Wild du Minnesota. Il marque son premier but dans la LNH le  face aux Sharks de San José.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2014-2015 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||34 ||4 ||13 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Luleå HF || SHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||10 ||3 ||4 ||7 ||4 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2016-2017 || Luleå HF || SHL ||45 ||3 ||3 ||6 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Luleå HF || SHL ||42 ||6 ||9 ||15 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2017-2018 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||5 ||5 ||0
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 15 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 12 ||0 || 6 || 6 || 2 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 15 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH  ||43 ||6 ||15 ||21 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Timrå IK || Allsvenskan ||12 ||5 ||6 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 41 ||6 ||3 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH ||80 ||16 ||13 ||29 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 151 || 22 || 22 || 44 || 24 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left| Suède U17 || align="left"|Défi mondial -17 ans || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| Suède U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2016 || align=left| Suède U18 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"| place
|-
| 2017 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7 || 1 || 4 || 5 || 2 || align="left"| place
|-
| 2018 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left| Suède U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| place
|-
| 2021 || align=left| Suède || align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"| place

Références 

Naissance en novembre 1999
Naissance à Gällivare
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Luleå HF
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)